Владимир Шаталов: Шаталов, Владимир Александрович (1927—2021) — лётчик-космонавт СССР, генерал-лейтенант, дважды Герой Советского Союза.
 Шаталов, Владимир Михайлович (1917—2002) — американский художник русского происхождения, поэт, член Национальной академии художеств США.